

Пепеуць () — село у повіті Ковасна. Входить до складу комуни Загон.

Пепеуць () — село у Резинському районі.